

Geografia
 Stati Uniti d'America 
 Mullen – comune del Nebraska

 Svizzera 
 Mullen – ex comune ora frazione di Tschugg, comune nella regione del Seeland (Canton Berna)

Persone
 Cary Mullen – sciatore canadese
 Daniel Mullen – calciatore australiano
 Ed Mullen – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Frank Mullen – cantante statunitense
 Jerry Mullen – cestista statunitense
 Jimmy Mullen – calciatore britannico
 Joe Mullen – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio statunitense
 Joe Mullen – calciatore australiano
 Larry Mullen – batterista e compositore irlandese
 Marie Mullen – attrice teatrale irlandese
 Michael Mullen – ammiraglio statunitense
 Norda Mullen – musicista e cantante statunitense
 Paul Mullen – chitarrista dei The Automatic, gruppo pop punk britannico 
 Rodney Mullen – skater statunitense
 Ryan Mullen – ciclista su strada e pistard irlandese

Altro 
 Mullen Gang – banda criminale di Boston, attiva negli anni '70